La AFP Senior League 2006 è stata la 9ª edizione del campionato di flag football organizzato dalla AFP. La stagione  è terminata il 1º ottobre con la disputa del IX Finalbowl, vinto dai Cleavers Cavriago.

Playoff

Bowl di semifinale (17 settembre)

Bowl di Scandiano

Squadre qualificate
 
 
 
 
 Rocketeers Reggio Emilia

Tabellone

Bowl di Ferrara

Squadre qualificate
 69ers Vicenza
 
 
 Doc's Frascati

Tabellone

Finalbowl

Squadre qualificate
 
 
 Doc's Frascati

Tabellone

Incontri

IX Finalbowl

La partita finale, chiamata IX Finalbowl si è giocata il 1º ottobre 2006 a Maiolo (PU).

Verdetti
   Campioni d'Italia (5º titolo)

All Star Bowl (XI Memorial Leo Rubini)

Partecipanti (squadre e roster)

Note

Voci correlate
Flag football
Campionato italiano di flag football

Collegamenti esterni
 

Flag football in Italia